Rasumow ist der Nachname von

 Anatolij Jakowlewitsch Rasumow, weißrussischer Historiker
 Maxim Jurjewitsch Rasumow (* 1990), russischer Straßenradrennfahrer
 Wladimir Fjodorowitsch Rasumow (* 1948), russischer Chemiker